

Niemcy 
 Wenddorf – dzielnica miasta Osterburg (Altmark)
 Wenddorf – dzielnica gminy Angern w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Zobacz też 
 Wendorf
 Wendtorf
 Wentorf